Балиев — армянская, азербайджанская и казахская фамилия. Женская форма — Балиева. Известные носители:
 Балиев, Евгений Яковлевич (1912—2006) — советский украинский актёр, народный артист УССР.
 Балиев, Никита Фёдорович (1877—1936) — актёр и режиссёр, основатель «Летучей мыши».
 Балиев, Юрий Николаевич (1949—2018) — советский и азербайджанский актёр.

